Дми́трий Васи́льевич Шлёнов — функционер НКВД и ВКП(б), депутат Верховного Совета РСФСР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился в 1891 году; место рождения — д. Шилово Богородского уезда Московской губернии.

Член ВКП(б) c 04.1917.

В органах ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1918.

С 07.09.1936 — капитан государственной безопасности по Приказу НКВД СССР № 815 от 07.09.1936. Нарком внутренних дел Удмуртской автономной области (1936—1939), первый секретарь областного комитета Удмуртской АССР (1938—1939), на руководящих должностях в народном хозяйстве (1939—1948).

Депутат Верховного Совета РСФСР 1 созыва от Удмуртской АССР .

Умер в Москве в августе 1957 года.

Ссылки 
 Шлёнов Дмитрий Васильевич // Сайт Alexanderyakovlev.org
 Шлёнов Дмитрий Васильевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
 Шленов, Дмитрий Васильевич / А. Н. Жуков Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939 // Сайт Nkvd.memo.ru 

Сотрудники НКВД
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Первые секретари Удмуртского обкома КПСС
Члены особых троек НКВД СССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)